

Новоніколаєвське — село, Кугарчинський район, Башкортостан
 Новоніколаєвське — присілок, Новгородський район, Новгородська область

Див. також 
 Ніколаєвське
 Новомиколаївське